4375 Kiyomori – asteroide della fascia principale
 Taira no Kiyomori – leader militare del tardo periodo Heian giapponese